Kevin Hansen (1927–1971) – australijski rugbysta
 Kevin Hansen (ur. 1979) – niemiecki piłkarz
 Kevin Hansen (ur. 1982) – amerykański siatkarz
 Kevin Hansen (ur. 1998) – szwedzki kierowca rajdowy

Ludzie urodzeni w Newport Beach